

Patronymie 
 Peter Delanoy est le  de la ville de New York.

Homophonie